Plaats in Indonesië
 Mangunan (Dlingo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Mangunan (Tahunan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Mangunan (Kabuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Mangunan (Udanawu), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java